Ninga ist der Familienname folgender Personen:
 Casimir Ninga (* 1993), tschadischer Fußballspieler
 Marcel Ninga, tschadischer Fußballspieler